Burnwell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burnwell (Alabama)
 Burnwell (Kentucky)
 Burnwell (West Virginia)